Albert Griffiths (1946-2020), chanteur jamaïcain de reggae
 Albert Griffiths (1871-1927), boxeur australien plus connu sous le nom de Young Griffo
 
 Arfon Griffiths (1941-), footballeur gallois
 Barri Griffiths (1982-), catcheur connu sous le nom de Mason Ryan
 Benjamin Griffiths, dit Sandy Griffiths (1909-1974), arbitre gallois de football
 Brian Griffiths (1941-), homme politique britannique
 Cecil Griffiths (1901–1945), athlète britannique
 Clare Griffiths, statisticienne britannique
 Danny Griffiths (1970-), musicien anglais
 
 Elly Griffiths (1963-), femme de lettres britannique, auteure de roman policier
 Frances Griffiths, liée à l'affaire des fées de Cottingley
 Georges Griffiths (1990-2017), footballeur ivoirien
 Gwen Griffiths (1967-), athlète sud-africaine
 Jack Griffiths (1912-2001), joueur de rugby à XV de Nouvelle-Zélande ; 
  
 Jemma Griffiths (1975-), auteur-compositeur-interprète britannique plus connue sous le nom de Jem
 Joel Griffiths (1979-), footballeur australien
 Kate Bosse-Griffiths (1910-1998), égyptologue d'origine allemande devenue écrivaine en langue galloise
 Kate Griffiths, femme politique britannique
 Linda Griffiths (1956-), actrice canadienne
 Lois Wilfred Griffiths (1899–1981), mathématicienne américaine.
 Lucy Griffiths (1986-), actrice britannique
 Marcia Griffiths (1949-), chanteuse jamaïcaine de reggae
 Mike Griffiths (1962-), joueur gallois de rugby à XV
 Naomi Griffiths (1934-), historienne canadienne 
 Phil Griffiths (1949-), coureur cycliste britannique
 Phillip Griffiths (1938-), mathématicien américain
 Rachel Griffiths (1968-), actrice australienne
 Rhys Griffiths (1980-), footballeur gallois
 Richard Griffiths (1947-2013), acteur britannique
 Robert Griffiths (1937-), physicien américain
 , mathématicien australien
 Roger Ashton-Griffiths (1957-), acteur britannique
 Rowland Griffiths (1886-1914), joueur gallois de rugby à XV
 
 Trevor Griffiths (1935-), dramaturge britannique.

Voir aussi 
 
 
 
Patronyme anglais
Abréviation